Andrzej Kajfosz (ur. 2 listopada 1889 w Nydku, zm. 1970 w Nydku) – polski teozof, prezes Polskiego Towarzystwa Teozoficznego w latach 1919–1939. Z zawodu: do 1920 roku górnik, ubocznie – rolnik, od 1921 roku rolnik, dodatkowo – introligator, pszczelarz i sadownik.

Życiorys 
Andrzej Kajfosz urodził się 2 listopada 1889 roku w Nydku koło Jabłonkowa na Śląsku Cieszyńskim (obecnie okręg Frydek-Mistek, Czechy) jako syn Jana i Marii z Samców.
W młodości był górnikiem. Od 1920 roku prowadził gospodarstwo rolne.

W 1919 roku założył Polskie Towarzystwo Teozoficzne, którego został prezesem. Pełnił tę funkcję do 1939 roku. Założył też pierwsze polskie pismo teozoficzne Teozofię.

Zagadnieniami duchowymi interesował się od wczesnych młodzieńczych lat, a to wskutek znajomości z ludźmi w Karwinie i okolicy zajmującymi się tymi właśnie zagadnieniami.
W 1906 roku, w wieku siedemnastu lat, zaczął czytać książki okultystyczne, a w szczególności omawiające tematy spirytystyczne i teozoficzne.
Obdarzony wrodzoną inteligencją, oczytany, nabył wiele wiadomości a jego horyzont umysłowy znacznie się rozszerzył, obejmując wiele zagadnień, a w szczególności dziedziny duchowe i religioznawcze.
Po piętnastu latach – w jednym ze swych artykułów napisał: „Tajemne moce w nas, pobudzają ciągle ducha naszego, aby zdążał do czegoś wyższego, dotąd nieznanego”.

Dwa lata później, w 1908 roku, został członkiem Towarzystwa Teozoficznego w Pradze (pozostał nim przez kilka lat następnych). W tym czasie zaabonował czasopismo teozoficzne w języku czeskim pt. „Lotus”, którego został stałym czytelnikiem. W tym okresie ulubioną jego książką było dzieło Patańdźaliego „System Radźa Jogi”, pochodzące z wydawnictwa książek okultystycznych Otokara Griesego w Przerowie na Morawach. Pod wpływem tego dzieła, zainteresowania Andrzeja Kajfosza ulegały dalszemu poszerzaniu. Swe dociekania teoretyczne uzupełniał pewnymi ćwiczeniami i praktykami według systemu jogi.
Oprócz studiów z dziedziny okultyzmu, zajmował się także nauką języków. W 1915 roku ukończył kurs języka niemieckiego, a w 1925 roku kurs języka esperanto. Po całkowitym opanowaniu tego języka, zaprowadził kursy języka esperanto w Karwinie, Trzyńcu i w Nydku. Później prowadził kursy i nauczał języka niemieckiego.
Praktyczny charakter Andrzeja Kajfosza nie pozwalał mu zadowalać się samymi studiami ezoterycznymi i czerpania z cudzego dorobku. Musiał znaleźć ujście i realizację w pracy własnej, pracy twórczej i organizacyjnej.
Ten nowy twórczy okres życia rozpoczął w 1919 roku. Wraz z innymi miłośnikami kultury duchowej założył Polskie Towarzystwo Teozoficzne na Śląsku Cieszyńskim w rodzinnym Nydku –rozległej, podgórskiej wiosce. Został prezesem tego towarzystwa i był nim aż do początku drugiej wojny światowej tj. do 1939 roku.
Tu – nie od rzeczy będzie zauważyć – że Polskie Towarzystwo Teozoficzne w Warszawie zorganizowane z inicjatywy Wandy Dynowskiej powstało dopiero dwa lata później, czyli w 1921 roku.
Po założeniu Towarzystwa, wyłoniła się kwestia założenia własnego pisma jako stałego łącznika z ludźmi podobnie myślącymi, którzy „mający coś do powiedzenia” mogliby zamieszczać i objaśniać materiały z dziedziny badania tajemnych dziedzin duszy, reformy życia i pielęgnowania wyższej kultury duchowej.
W tym celu, Andrzej Kajfosz wraz z dwoma innymi uświadomionymi członkami Towarzystwa, udał się do Andrzeja Podżorskiego – nauczyciela szkoły w Wiśle – o którym słyszał, że bardzo się interesuje zagadnieniami natury ezoterycznej.
W tym czasie nastąpiło rychłe porozumienie i postanowiono założyć pismo ezoteryczne – miesięcznik pod nazwą „Wyzwolenie”. Było to pierwsze pismo ezoteryczne w niepodległej Polsce. Redaktorem pisma został Andrzej Podżorski a wydawcą Polskie Towarzystwo Teozoficzne w Nydku. Pierwszy numer „Wyzwolenia” ukazał się rychło, bo już w maju 1919 roku.

Pismo miało objętość 20 stronic. Pierwszy numer „Wyzwolenia” rozpoczynał się pracą polskiego uczonego i badacza metapsychicznego doktora filozofii Juliana Ochorowicza. w tym i w następnych numerach ukazały się prace Marii Horskiej Szpyrkówny, Andrzeja Podżorskiego, Józefa Jankowskiego, Heleny Witkowskiej, Józefa Chobota i innych.
To pierwsze pismo okultystyczne spotkało się z wielkim uznaniem i życzliwością czytelników, którzy okazywali ją również w postaci materialnego poparcia –przekazując różne kwoty na fundusz wydawniczy – co potwierdzają adnotacje umieszczone na końcu każdego numeru „Wyzwolenia”.
Obok inicjatora wydawania wspomnianego czasopisma Andrzeja Kajfosza, duże zasługi miał redaktor Andrzej Podżorski, który wykazywał dobrą wolę pracy, inicjatywę i samodzielność. Początkowo decydował on jednoosobowo o zamieszczaniu materiału w miesięczniku, ale po zamieszczeniu artykułu pt. „Spirytyzm Na Śląsku” /Wyzwolenie Nr 2 str. 7-10 z 1919 roku/, to się zmieniło. O umieszczaniu artykułów decydowano kolegialnie lub w porozumieniu z redaktorem. Powodem tego było zniechęcenie tym artykułem wielu dobrych czytelników i ich utrata jako abonentów.
Polskie Towarzystwo Teozoficzne w Nydku pod dzielną prezesurą Andrzeja Kajfosza wykazywało wielką żywotność. Działalność tego towarzystwa nie była naśladownictwem innych tego rodzaju organizacji. Linia działalności była własna, indywidualna, którą można określić jako „różokrzyżową”. Wspólną była tylko nazwa, jako że określała ich zasadniczy zakres działania i dążenia. Towarzystwo w szczególności przeciwstawiało się działalności i wierzeniom „Zakonu Gwiazdy”, który przygotowywał swych członków dla nowego mesjasza w osobie przybranego syna Anny Besant – młodego Hindusa Dżidu /Jidd/ Krishnamurtiego.
Miesięcznik „Wyzwolenie” nie propagował ani nie uznawał spirytyzmu jako pojęcia kultu „duchów”, znanego z prymitywnych eksperymentów „pukających stolików” i rewelacji „pisma automatycznego”, których różne bałamutne objawienia nie przynosiły żadnego pożytku, a raczej tumaniły łatwowiernych uczestników seansów.
Miesięcznik „Wyzwolenie” w swojej formie i redakcji przetrwał tylko jeden rok. W lipcu 1920 roku, zapadła decyzja Rady Ambasadorów w sprawie Śląska Cieszyńskiego, w myśl której Nydek znalazł się po stronie czeskiej.
Nowa granica utrudniała pracę redaktorską i wydawniczą. Ciągłe wahania kursu walut, a właściwie inflacja, spowodowała duże trudności finansowe i niemożność ustalenia prenumeraty. Jednak dzięki ofiarności kilku światłych jednostek, miesięcznik dalej się ukazywał. W drugim roku swego istnienia, tj. od połowy 1920 roku, nazwa pisma została zmieniona na „Teozofia” a jego redaktorem został Andrzej Kajfosz w Nydku. Od tej pory, pismo nie wychodziło periodycznie, ale mimo wielu trudności dotrwało do 1931 roku. W tym piśmie nowy redaktor umieszczał również i swoje prace jak na przykład: „Wiedza to potęga”, „Wartość i reforma życia”, „Żądza sławy i panowania” i inne.
Dopiero w dwa lata po wyjściu pierwszego numeru „Wyzwolenia” zaczęły wychodzić w Polsce inne pisma o pokrewnym charakterze jak na przykład: „Odrodzenie”, „Przegląd Teozoficzny”, a potem szereg innych. Ogółem w okresie dwudziestolecia międzywojennego pism o charakterze okultystycznym wydawano przeszło 25 tytułów, Niektóre z nich wychodziły bardzo krótko a inne dłużej, na przykład „Odrodzenie”, „Hejnał” i „Lotos”.

Przykładem obojętności – a chyba i niechęci – może być fakt, że redaktor „Odrodzenia” Józef Chobot – zasłużony na polu wydawnictw okultystycznych – w książce swojej pt. „Nowoczesny ruch spirytualistyczny ze szczególnym uwzględnieniem Polski” ani słowem nie wspomniał o „Wyzwoleniu”, przypisując sobie zasługę wydawania pierwszego pisma ezoterycznego w Polsce niepodległej, chociaż sam dwa lata przed pojawieniem się „Odrodzenia”, umieszczał swe artykuły w „Wyzwoleniu”. Zaś wieloletni trud wydawcy „Teozofii” zbył 15 słowami, w których nazwisko Andrzeja Kajfosza w ogóle nie zostało wymienione.
Jedynym dodatnim wyjątkiem w stosunku do Polskiego Towarzystwa Teozoficznego w Nydku i do jego organu był redaktor „Lotosu” – Jan Hadyna, który po przeniesieniu redakcji „Lotosu” do Wisły – tj. od czerwca 1937 roku – nawiązał stały i życzliwy kontakt z Andrzejem Kajfoszem, deklarując swą pomoc – na jaką go było stać – dając możność korzystania z polskiej literatury ezoterycznej wydawanej przez wydawnictwo „Lotosu”.
W latach trzydziestych XX wieku, gdy trudne warunki uniemożliwiły dalsze wydawanie własnego czasopisma – a granica utrudniała kontakt z braćmi po drugiej stronie granicy państwowej – ilość członków Polskiego Towarzystwa Teozoficznego w Nydku zmniejszyła się, gdyż część członków przyłączyła się do stowarzyszeń czeskich, mających własne bogato wydawane pisma. Pozostali świadomi swego celu i bogatsi w doświadczenia i przeżycia duchowe, pracowali dalej wraz ze swym doświadczonym i wytrwałym w pracy prezesem – Andrzejem Kajfoszem – pod hasłem walki o prawdziwe wartości ducha i jego ewolucję.
Zebrania dyskusyjne odbywały się co czwartą niedzielę w domu prezesa, który był również czynny jako prelegent, wygłaszając odczyty i wykłady teozoficzne, a po części ezoteryczne.

Dzieła 
Poczynając od roku 1933, prace Andrzeja Kajfosza przyjęły nowy określony kierunek. Pierwszą taką pracą były wykłady „Objawienie św. Jana”, które miały mu służyć jako materiał na zebraniach Towarzystwa. Początkowo borykał się z dużymi trudnościami, ale stopniowo zmniejszały się one, bo jak sam o tym mówi: „dobra wola i ochota nie pozostawiły mnie samego, bo zostałem natchniony, jak poeta do poezji”. W tym kierunku pracuje dotychczas. /maj 1968 rok./.
Wspomniana praca obejmuje 560 stron maszynopisu. Była ona pobudką do dalszych, i tak do 1939 roku napisał jeszcze szereg mniejszych prac, jak: „O czasach ostatecznych”, „O odkupieniu”, „O jawnogrzesznicy i światłości świata”, „Przyszłość według księgi proroka Michaasza”, „O modlitwie jezusowej”, „O pokarmach”, „Pokuta”, „O Odpuszczeniu grzechów i mocy Chrystusowej”, „O cierpieniu i umacnianiu wiary i zbawieniu”, „O napominaniu”.

Potem nastąpił okres drugiej wojny światowej. W Polskim Towarzystwie Teozoficznym w Nydku – jak we wszystkich polskich organizacjach – nastąpiła przerwa w pracy. Ani czasy okupacji ani czasy bezpośrednio powojenne nie stwarzały warunków do jakiejkolwiek systematycznej i zorganizowanej działalności. Dopiero po jedenastu latach, już w nowych warunkach przystąpiono do dalszej pracy, nowe Towarzystwo istniało cztery lata i dalsza jego działalność publiczna została zahamowana.

Poza pracą w swym gospodarstwie (trzymał wraz ze swym zięciem 20 pni pszczelich i pracował w ogrodzie wielkości 32 arów), Kajfosz nie ustał w swej pracy pisarskiej, pisząc dalej szereg dzieł większych i różnych broszur, jak: „Zmartwychwstanie”, „Wniebowzięcie”, „Zesłanie Ducha Świętego”, „Stworzenie Świata”, „O skazitelności i nieskazitelności”, „Chrzest”, „O odpoczynku i poświęceniu”, „Sąd ostateczny”, wszystkie w oparciu o Pismo św. Poza tym w styczniu 1953 roku ukończył pracę stustronicową „O wyzwoleniu z panowania zakonu”. W maju 1953 roku ukończył nową ponad 550-stronicową pracę „Rodowód Jezusa i Marii i narodzeniu Jezusa”. Następnie opracował trzy tomy (każdy około 700 stron) „Alfy i Omegy”. Potem 600-stronicowy komentarz do Dziesięcioksięgu, książeczkę „Droga” oraz wiele innych broszur na podobne tematy.

Oprócz pisania własnych prac Andrzej Kajfosz przetłumaczył na język polski szereg utworów bądź to z języka czeskiego, bądź to z esperanta, jak na przykład: „System Radża Jogi”, „Bhagawad Gita” oraz artykuły z języka czeskiego: „Źródło wody i żywota” i „Gupta Widya” /Tajemna Wiedza/.

Prace 
Za Szymeczek, J. (1998)
 Tłumaczenie Objawienia Św. Jana według odsyłek wraz z wykładem w duchu ezoterycznego chrześcijaństwa i mistyki. Nydek 1934 (rękopis)
 O czasach ostatecznych. Nydek 1934 (rękopis); Pokuta. Nydek 1936 (rękopis)
 Wykład 26 rozdziału Dziejów Apostolskich w duchu ezoterycznego chrześcijaństwa i mistyki. Nydek 1936 (rękopis)
 O napominaniu. Nydek 1938 (rękopis)
 O odpuszczeniu grzechów i mocy Chrystusowej. Nydek 1938 (rękopis)
 Zmartwychwstanie Chrystusa i wniebowstąpienie. Nydek 1950 (rękopis)
 Zesłanie Ducha Świętego. Nydek 1950 (rękopis)
 O skazitelności i nieskazitelności. Nydek 1951 (rękopis)
 Rodowód Marii, matki Jezusa. Nydek 1953 (rękopis); Rodowód i narodzenie Jezusa Chrystusa. Nydek 1953 (rękopis)
 O wyzwoleniu spod panowania zakonu przez wiarę. Nydek 1953 (rękopis)
 Alfa i Omega, I – III. Nydek 1955 – 1958
 Jedność życia uniwersalnego we wszechświecie. Nydek 1965 – 1966
 Droga prowadząca do nieśmiertelności. Nydek 1967 (rękopis)
 Inwolucja i ewolucja. Nydek 1967
 Złote myśli. Nydek 1968 (rękopis)
 Podstawowe zasady życia duchowego. Nydek 1969 (rękopis)
 O odkupieniu. Nydek 1969 (rękopis)
 O jawnogrzesznicy i światłości świata. Nydek 1969 (rękopis)
 Przyszłość według księgi proroka Michaasza. Nydek 1969 (rękopis)
 O modlitwie Jezusowej. Nydek 1969 (rękopis); O pokarmach. Nydek 1969 (rękopis)
 O cierpieniu i umacnianiu wiary i zbawienia. Nydek 1969 (rękopis)
 Wniebowzięcie. Nydek 1969 (rękopis)
 Stworzenie świata. Nydek 1969 (rękopis)
 Chrzest. Nydek 1969 (rękopis)
 O odpoczynku i poświęceniu. Nydek 1969 (rękopis)
 Sąd ostateczny. Nydek 1969 (rękopis)
 Komentarz do Pięcioksięgu. Nydek 1969 (rękopis)

Zobacz też 
 Towarzystwo Teozoficzne
 Teozofowie

Przypisy

Bibliografia 
 Zahradnik S., Andrzej Kajfosz (w:) J. Golec, S. Bojda, Słownik biograficzny ziemi cieszyńskiej, t. 1, Cieszyn 1993, s. 137.

Ludzie związani ze Śląskiem Cieszyńskim
Polscy introligatorzy
Polscy sadownicy
Teozofowie
Urodzeni w 1889
Zmarli w 1970